Пересветов — русская фамилия; происходит от древнерусского имени Пересвет. 

Известные носители:
 Пересветов, Иван Семёнович (?) — писатель-публицист, представитель русской общественно-политической мысли середины XVI века.
 Пересветов, Роман Тимофеевич (1905—1965) — русский советский писатель, журналист, литературовед, историк, архивист.